Plaats in Indonesië
 Ngrowo (Bangsal), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Ngrowo (Bojonegoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java